Tân An Hội (Ho Chi Minhstad)
 Tân An Hội (Vĩnh Long)